Pobrđani je lahko:
 Pobrđani, Čazma (Hrvaška)
 Pobrđani, Sunja (Hrvaška)